Grenada kan syfta på:

 Grenada – en östat i Västindien
 Grenada, Mississippi – en ort i USA
 Grenada (häst) – ett amerikanskfött engelskt fullblod